Adelaide International 2 2023 – Simplu masculin are loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Adelaide disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Thanasi Kokkinakis a fost campionul en-titre, dar a pierdut în semifinala cu Bautista Agut.

Sud-coreeanul Kwon Soon-woo l-a învins în finală pe spaniolul Roberto Bautista Agut cu scorul de 6–4, 3–6, 7–6(7–4) pentru a câștiga titlul la simplu masculin la Adelaide International 2 2023. Cu această victorie, el a devenit al zecelea jucător masculin din istoria Cicuitului ATP care a câștigat un titlu ca lucky loser.

Capi de serie 
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky losers

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Main Draw
Qualifying Draw

Adelaide International
ATP Tour 2023